Amini (kemija), kemijski spojevi
 Amin (ime), arapsko muško ime